YFR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fort Resolution (Territori del Nord-Ovest) (Canada)